Brandolini, famiglia nobile di origini romagnole
 Aureliano Brandolini (1927-2008), agronomo
 Aurelio Brandolini (1454 ca. – 1497), religioso e letterato
 Brandolino IV Brandolini (1375 ca. – 1456), condottiero
 Brandolino VI Brandolini (1611-1652), condottiero
 Luca Brandolini (1933), vescovo cattolico
 Marcantonio Brandolini (m. 1616), nobile
 Sandro Brandolini (1950), politico 
 Sigismondo Brandolini Rota (1823-1908), vescovo cattolico